Cédric Burdet – ex pallamanista francese
 Françoise Burdet – ex bobbista svizzera
 Roberto Burdet, noto come Roberto di Tarragona – condottiero normanno